Niemcy:
 Buttlar – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Osoby:
 Adrian von Buttlar – niemiecki historyk sztuki
 Herbert von Buttlar – niemiecki archeolog

Zobacz też:
 Buttler III